Cobalt puede referirse a:
 Cobalt (Idaho)
 Cobalt (Misuri)
 Cobalt (Ontario)
 Chevrolet Cobalt, un modelo de automóvil.
 Cobalt Networks, una compañía de hardware de computadora.
 Palm OS Cobalt, versión 6.0 de Palm OS.
 Revista Cobalt, una revisa de novelas de ficción shoujo que se publica en Japón.
 Cobalt, un juego en desarrollo por Mojang AB

Cobalt puede referirse en inglés al elemento químico cobalto.

ka:კობალტი